Czarna Białostocka – miasto w województwie podlaskim, w powiecie białostockim
 Czarna Białostocka – gmina w województwie podlaskim, w powiecie białostockim
 Czarna Białostocka – stacja kolejowa w Czarnej Białostockiej, w województwie podlaskim

Zobacz też 
 Czarna Białostocka Miasto
 Czarna Białostocka O.K.L.
 Czarna Białostocka Fabryka
 Czarna Białostocka Wąskotorowa